Kris kan syfta på:

 Psykisk kris – ett miljö- eller situationsbetingat inre tillstånd till följd av en negativ och omvälvande händelse
 Ekonomisk kris – en hastig minskning av det nominella värdet på tillgångarna i ett område och flera konkurser bland områdets banker och andra företag
 Finanskris – en hastig minskning av det nominella värdet på tillgångarna i ett område och flera konkurser bland områdets banker och andra företag
 Finanskrisen 2007–2008 – en global finansiell kris som betraktas som den värsta finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet
 Wall Street-kraschen – en börskrasch som startade med svarta torsdagen den 24 oktober 1929 på börsen på Wall Street, Manhattan, New York
 Finanskrisen i Sverige 1990–1994 - en nationell kris under 1990-talet som berörde fastighets- och finansmarknaden, banksektorn, samt arbetsmarknaden
 Politisk kris
 KRIS - Kriminellas Revansch i Samhället, en politiskt och religiöst obunden organisation i Sverige med mål och syfte att främja kriminellas väg tillbaka till samhället
 Kris (tidskrift) – en svensk kulturtidskrift som gavs ut 1975–1997
 Kris (roman) – en bok av Karin Boye
 Kris (dolk) – en slags dolk vars ursprung finns i Indonesien
 Kris (domstol) – en traditionell domstol för konfliktlösning bland romer
 Kris (1946) – en svensk dramafilm från 1946
 Kris (1968) – en svensk kortfilm från 1968

Se även 
 Krishantering